Konjuša (Knić), een plaats in de Servische gemeente Knić
 Konjuša (Osečina), een plaats in de Servische gemeente Osečina